

Населені пункти та їхні частини
 Паток — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Паток — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Паток — частина села Мейзнежин у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки